Zapasy na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 1966, odbyły się w Kingston.

Mężczyźni

Styl wolny

Tabela medalowa

Bibliografia 
 Wyniki zawodów na thecgf.com
 Dane na foeldeak.com
1966 w zapasach